Jan Orzechowski (1929–1998) – polski polityk, senator III kadencji
 Jan Orzechowski (1827-1916) – polski działacz polityczny związany z ruchem ludowym
 Jan Orzechowski h. Rogala – kasztelan chełmski
 Jan Orzechowski – pilot Wojska Polskiego, absolwent Szkoły Orląt